Kirchenstraße steht für:
 Kirchenstraße (Beindersheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Beindersheim
 Kirchenstraße (Böhl-Iggelheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Böhl-Iggelheim
 Kirchenstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/K #Kirchenstraße
 Kirchenstraße (Itzehoe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Itzehoe
 Kirchenstraße (Mannheim)
 Kirchenstraße (München), siehe auch Liste der Baudenkmäler in Haidhausen
 Kirchenstraße (Schwerin)
 Kirchenstraße (Türkheim), siehe Liste der Baudenkmäler in Türkheim
 Kirchenstraße (Uetersen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Uetersen

Siehe auch:
 Kirchenallee
 Kirchstraße
 Kirchweg